Balletto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emilio Balletto
 Cesare Balletto